De negende editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 2013 gehouden in het Keniaanse Nairobi. Het toernooi met vier deelnemers werd gehouden van 18 tot en met 23 november. Zuid-Afrika won voor de zesde keer op rij. 

Het toernooi zou eerst gehouden worden van 26 september tot en met 5 oktober. Egypte trok zich vanwege interne politieke instabiliteit terug. Na terroristische aanslagen in Nairobi werd het toernooi uitgesteld. Egypte besloot alsnog mee te doen. Nigeria, Namibië en de Seychellen trokken zich terug voor de uitgestelde editie.

Wedstrijden

Groepsfase 
De nummers een en twee plaatsten zich voor de finale, de nummers 3 en 4 voor de strijd om de derde plaats.

Plaatsingswedstrijden 
Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2013
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Nairobi